Tim Thomas (košarkaš), američki profesionalni košarkaš
Tim Thomas (hokejski vratar), američki profesionalni hokejski vratar